Crasville, commune française de l'Eure, région Normandie
 Crasville, commune française de la Manche, région Normandie

Voir aussi
 Crasville-la-Mallet, commune française de la Seine-Maritime, région Normandie
 Crasville-la-Rocquefort, commune française de la Seine-Maritime, région Normandie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France